SK Gjøvik-Lyn é um clube de futebol da Noruega fundado em 1 de fevereiro de 1902. Sua sede fica em Gjøvik.

Ligações externas
 Página oficial

Clubes de futebol fundados em 1902
Clubes de futebol da Noruega